Medauroidea — род азиатских насекомых из подсемейства Clitumninae (триба Medaurini) семейства настоящих палочников. Виды Medauroidea зарегистрированы в Индокитае.

Виды 
Сайт Catalogue of Life и Phasmida Species File перечисляют:
 Medauroidea brongniarti (Brunner von Wattenwyl, 1907)
 Medauroidea cattienensis Ho, 2020
 Medauroidea chenshuchuni Ho, 2017
 Medauroidea cornuta Ho, 2020
 Medauroidea dolichocercata (Bi & Wang, 1998)
 Medauroidea extradentata (Brunner von Wattenwyl, 1907) —  (Вьетнам)
 Medauroidea fasciata Ho, 2020
 Medauroidea nyalamensis (Chen, Shang & Pei, 2000)
 Medauroidea polita (Chen & He, 1997)
 Medauroidea regula (Brunner von Wattenwyl, 1907)
 Medauroidea romantica Bresseel & Constant, 2018

Примечания 

Привиденьевые
Насекомые Азии